Demeter (mythologie), een Griekse godin van groei en vruchtbaarheid
 Demeter (vereniging), een vereniging, met haar eigen keurmerk voor biologisch-dynamische voeding
 Demeter (dispuut), een dispuut van studentenvereniging SSRA